Правовая система России — правовая система .

 Правовая система Русского царства
 Правовая система Российской империи
 Правовая система Российской республики
 Правовая система Государства Российского
 Правовая система РСФСР 
 Правовая система Российской Федерации

См. также
Правовая система СССР
Правовая система Московского государства